Lazzareschi – cognome italiano
 Elina Lazzareschi – attrice italiana
 Eugenio Lazzareschi – archivista italiano